Џон Спенсер је име и презиме следећих људи:

 Џон Спенсер (играч снукера)